

Антропоніми 
 Плішка Володимир Володимирович — український футболіст.
 Іван Плішка — стрілець Української Повстанської Армії.
 Пол Плішка — оперний співак (США).

Інше 
 Водоспад Плішка — водоспад, гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні.
 Плішка (притока Одри) — річка в Польщі.
 Плішка (гора) —  вершина в Українських Карпатах.

Українські прізвища